SK Lombeek-Liedekerke was een Belgische voetbalclub uit Sint-Katherina-Lombeek. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 6431. De club speelde enkele seizoenen in de nationale voetbalreeksen. Uiteindelijk ging de club op in een fusie met Sporting Ternat.

Geschiedenis 
Op 1 december 1960 sloot Sporting Club Lombeek zich aan bij de KBVB met stamnummer 6431. De club klom vrij snel op naar Tweede provinciale, waar het meer dan 15 jaar zou doorbrengen. In 1984 volgde de promotie naar Eerste provinciale, waar men meteen op een tweede plaats eindigde waardoor een nieuwe promotie een feit was. Na twee seizoenen in Vierde klasse volgde de degradatie naar Eerste provinciale. Het zou uiteindelijk duren tot 1994 vooral men opnieuw promoveerde naar Vierde klasse. Ditmaal werd het verblijf van SC Lombeek succesvoller. In 1999 fuseerde de club met KFC Liedekerke en vormde de fusieclub Sporting Klub Lombeek-Liedekerke. Na de fusie zou de club nog drie seizoenen doorbrengen in Vierde klasse, waarna men uiteindelijk degradeerde in 2002. Na enkele grijze seizoenen in Eerste provinciale ging de club een fusie aan met Sporting Ternat. De nieuwe fusieclub, die zou verdergaan met het stamnummer van Sporting Ternat, kreeg de naam KSKL Ternat. Liederkerke trok zich echter terug uit de fusie en vormde een nieuwe club: VK Liedekerke.

Resultaten 

SK Lombeek-Liedekerke
Sint-Katherina-Lombeek
Sportvereniging in Vlaams-Brabant